Каннемейерииды  — семейство крупных дицинодонтов триасового периода. Широко распространённые растительноядные в течение большей части триаса. Группа довольно разнообразна, различные её представители отличаются не только размерами (от овцы до быка), но и формой и пропорциями черепа и конечностей.

Описание 
У всех каннемейериид массивное телосложение, передние ноги длиннее задних, но широко расставлены в стороны. Задние ноги выпрямлены, несколько короче передних. В целом тело занимало горизонтальное положение (распрямить передние ноги животное практически не могло в силу особенностей строения локтевых суставов). По строению затылочной области удалось уточнить особенности питания этих дицинодонтов. Некоторые из них питались низкой растительностью, другие — высокорасположенной (возможно, корой деревьев?). На уровне земли питались, например, каннемейерия (Kannemeyeria), Rechnisaurus, Sinokannemeyeria, Rhadiodromus и Uralokannemeyeria. С другой стороны, на высоких уровнях (то есть, на уровне головы и выше) питались Wadiasaurus, Parakannemeyeria. Роды с разным типом питания найдены в одних и тех же слоях — различные пищевые привычки позволяли избегать конкуренции.

Каннемейерия, один из крупнейших каннемейериид, достигала около 3 м в длину при массе примерно в 400 кг (длина черепа до 45 см). Были ли дицинодонты покрыты шерстью — неизвестно. Есть косвенные свидетельства наличия у них вибрисс. Вымирание каннемейериид может быть связано с иссушением климата и конкуренцией с ринхозаврами и базальными завроподоморфами («прозавроподами»).

Филогения 
Классификация семейства не устоялась. Многие роды, ранее относимые к каннемейериидам, были вынесены в состав более широкой клады Kannemeyeriiformes, в частности, в семейство Stahleckeriidae. В ранних анализах с использованием матрицы данных Kammerer et al. (2011) каннемейерииды оказываются парафилетической группой (градой), занимающей промежуточное положение между Shansiodontidae и Stahleckeriidae. Тем не менее, в более поздних анализах это семейство обычно восстанавливается как монофилетическое, хотя и с довольно слабой поддержкой.

Кладограмма по филогенетическому анализу Kammerer et al. (2021):

Примечания

Литература 
 Ископаемые рептилии и птицы, Ч. 1. / под ред. М. Ф. Ивахненко и Е. Н. Курочкина. — М.: ГЕОС, 2008. — С. 168—178.

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates 400.725 Therapsida : Neotherapsida : Dicynodontia
 South African Museum - Fossil Reptiles of the South African Karoo
 Lecture 9 - Triassic: Moenkopi, Karroo, Ischigualasto
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Dicynodon.htm

Дицинодонты
Семейства синапсид
Синапсиды триасового периода